

Шидлово — гміна в Млавському повіті Мазовецького воєводства
 Шидлово — гміна в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Шидлово — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Шидлово — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Шидлово — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства